Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Costa e Irakli Labadze che hanno battuto in finale Eric Nunez e Martin Stringari 6-2, 7-64.

Teste di serie 

 Andrés Schneiter /  Dušan Vemić (semifinali)
 Diego del Río /  Edgardo Massa (quarti di finale)

 Christian Kordasz /  Gábor Köves (primo turno)
 Francisco Costa /  Irakli Labadze (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2000